Верхнетойденское сельское поселение — муниципальное образование Аннинского района Воронежской области России.

Административный центр — село Верхняя Тойда.

Административное деление 
Состав поселения:
 село Верхняя Тойда,
 поселок Дмитровский,
 село Левашовка,
 хутор Фоминовка.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Верхнетойденского сельского поселения

Муниципальные образования Аннинского района
Сельские поселения Воронежской области